El acrónimo PGK puede referirse a:

 la kina, la moneda oficial de Papúa Nueva Guinea.
 la fosfoglicerato quinasa, una enzima de tipo transferasa que participa en la glicólisis.